Открытый чемпионат Румынии среди мужчин 2010 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в румынском городе Бухарест и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 20 по 26 сентября. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, располагающуюся в календаре после US Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Альберт Монтаньес
 в парном разряде —  Франтишек Чермак и  Михал Мертиняк

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Альберт Монтаньес (№ 22 в мире на тот момент). Испанец добрался на румынском турнире до полуфинала, где уступил будущему чемпиону Хуану Игнасио Челе. Последний шаг на пути к титулу аргентинец сделал в матче с Пабло Андухаром, пробравшегося в эту стадию из отборочного соревнования.

Парный приз также завершился победой Челы: вместе с поляком Лукашем Куботом он сравнительно легко добрался до титульного матча, где в затяжной борьбе переиграл ещё двух испанцев — Сантьяго Вентуру и Марселя Гранольерса. Двойная победа одного теннисиста на местных кортах, совершённая Челой, стала первой в истории турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Хуан Игнасио Чела обыграл  Пабло Андухара со счётом 7-5, 6-1.
 Чела выигрывает 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андухар уступает свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= В.Ханеску
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=1
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М.Гранольерс
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=6| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ф.Воландри
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л.Кубот
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= С.Вентура
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= В.Кривой
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Д.Химено
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=64
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К.Берлок
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=7

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П.Риба
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= П.Куэвас
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= П.Андухар
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= М.Гонсалес
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= М.Гранольерс
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ф.Воландри
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= В.Кривой
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=66
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= П.Стараче
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= К.Берлок
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= П.Куэвас
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= П.Андухар
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Ф.Майер
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= М.Гранольерс
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=3
| RD3-team02= П.Стараче
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=67
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= П.Куэвас
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= П.Андухар
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= М.Гранольерс
| RD4-score01-1=65
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= П.Андухар
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=6}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Хуан Игнасио Чела /  Лукаш Кубот''' обыграли  Марселя Гранольерса /  Сантьяго Вентуру со счётом 6-2, 5-7, [13-11].
 Чела выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кубот выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BCR Open Romania

 Мировой тур ATP 2010 года
 Мировой тур ATP 250

 Ruxandra Dragomir Open 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Румыния
Теннис
Сентябрь 2010 года
2010